Торнов, Василий Иванович (Персиа́нинов) (1737—1775) — оренбургский приписной казак, перс по происхождению, участник Крестьянской войны 1773—1775 годов, под предводительством Емельяна Пугачёва.
 Торнов (городище) (нем. Tornow) — славянское городище в бассейне реки Шпрее (Нижняя Лужица). Датировано VII—IX вв.